Ïle aux Lièvres peut se référer à:

Toponymes

Canada 
Île au Lièvres, île de Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 50° 32' 25" N; 65° 14' 42" O.
Île aux Lièvres, île de Rivière-au-Tonnerre (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 50° 16' 52" N; 64° 46' 55" O.
Île aux Lièvres (fleuve Saint-Laurent), île de Saint-André (Québec), MRC Kamouraska (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 50" N; 69° 44' 04" O.
Île aux Lièvres, île de Dolbeau-Mistassini (ville), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 43' 25" N; 72° 19' 44" O.
Île aux Lièvres (rivière Richelieu), île de Carignan (Québec), MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 28' 18" N; 73° 17' 34" O.
Île aux Lièvres, île de Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 50° 28' 18" N; 62° 31' 12" O.
Banc de l'Île aux Lièvres, banc de sable, Saint-André (Québec), MRC Kamouraska (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 43' 04" N; 69° 50' 13" O.
Passe de l'Île aux Lièvres, passe dans Saint-André (Québec), MRC Kamouraska (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 47' 07" N; 69° 46' 54" O.
Rue de l'Île-aux-Lièvres, rue de Notre-Dame-du-Portage (municipalité), MRC Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, Québec.